Kanam – suddivisione dell'India situata nello stato federato del Tamil Nadu
 Kanam – area a governo locale (local government area) della Nigeria